Calostoma är ett släkte av svampar. Calostoma ingår i familjen Calostomataceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Calostoma